Список країн за загальною довжиною внутрішніх водних шляхів станом на 2009—2012 роки.

Див. також 
 Водний транспорт
 Водний шлях

Примітки 

 
Водні шляхи